Кротовская культура — археологическая культура бронзового века. Была распространена в ле­со­степ­ной час­ти Обь-Ир­тыш­ско­го ме­ж­ду­ре­чья. Относится к эпохе развитой бронзы (конец 3 тыс. — первая половина 2 тыс. до н. э.). Выделена В. И. Мо­ло­ди­ным в 1975 году. На­зва­на по на­ход­кам с памятника Кротово-7/8 у деревни Кро­то­во (Сузунский район, Но­во­си­бир­ская область, Рос­сия). Вы­де­ля­ют ран­ний и позд­ний эта­пы кротовской культуры. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва — ско­то­вод­ст­во (ов­цы, ло­шади, круп­ный ро­га­тый скот), ры­бо­лов­ст­во и охо­та.

В 1950 годах М. Н. Комарова выделила специфическую керамику, украшенную отступающей и шагающей гребёнкой, волнистыми валиками, идущими по тулову сосуда, на памятниках Кротово-7/8 и Морайка в Новосибирском Приобье. В. Ф. Генингом и О. М. Кондратьевым в Прииртышье раскопали поселение Черноозёрье-IV и выделили кротовский тип керамики.

Кротовцы хоронили умер­ших в грунтовых могильниках на спи­не го­ло­вой на се­ве­ро-вос­ток, ино­гда но­ги со­гну­ты ко­ле­ня­ми вверх.

Палеогенетика 
У представителей кротовской культуры обнаружили восточноазиатскую митохондриальную гаплогруппу А (субклады A10* и A10a).

Литература 
 Глуш­ков И. Г. Кро­тов­ская куль­ту­ра на Ир­ты­ше (по ма­те­риа­лам по­се­ле­ния Сара­нин II) // Про­бле­мы эт­ни­че­ской ис­то­рии тюрк­ских на­ро­дов Си­би­ри и сопредель­ных тер­ри­то­рий. Омск, 1984
 Гришин А. Е. К вопросу о типологии кротовских погребений могильника Сопка-2 // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. III. Новосибирск, 1997. С. 188—192
 Зах В. А. Погребение кротовской культуры у с. Ордынское // Сибирь в древности. Новосибирск, 1979. С. 31—32
 Кирюшин Ю. Ф., Грушин С. П. К вопросу о соотношении елунинской и кротовской археологических культур // Историко-культурное наследие Северной Азии. Барнаул, 2001. С. 187
 Молодин В. И. Кротовская культура и ее окружение // Соотношение древних культур Сибири и культур сопредельных территорий. Новосибирск, 1975. С. 259—269
 Молодин В. И., Полосьмак Н. В. Венгерово-2 — поселение кротовской культуры // Этнокультурные явления Западной Сибири. Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1978. С. 17—29.
 Молодин В. И. Косторезное искусство кротовской культуры // Проблемы археологии и этнографии Сибири. Иркутск, 1982. С. 76—78
 Мо­ло­дин В. И. О южных связях носителей кротовской культуры // Историография и источники изучения исторического опыта освоения Сибири. Новосибирск: Изд-во ИИФиФ СО АН СССР, 1988. Вып. 1: Досоветский период. С. 36—37
 Молодин В. И. Новый вид бронзовых кинжалов в погребениях кротовской культуры // Военное дело населения юга Сибири. Новосибирск, 1993. С. 5—16
 Молодин В. И., Гришин А. Е. Погребальный обряд кротовской культуры: к постановке проблемы // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Т. IV. Новосибирск, 1998. С. 290—293
 Молодин В. И., Шатов А. Г. К реконструкции военного дела носителей кротовской культуры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск, 2000. С. 358—363
 Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Нестерова М. С., Борзых К. А., Марочкин А. Г. Исследование поселения кротовской культуры Венгерово-2 и открытие неолитического могильника Венгерово-2А // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: Материалы итоговой сессии ИАЭТ СО РАН 2011 г. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2011. Т. 17. С. 199—205
 Молодин В. И., Дураков И. А., Мыльникова Л. Н., Нестерова М. С. Производственный комплекс кротовской культуры на поселении Венгерово-2 (Барабинская лесостепь) // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2012. Т. 11, вып. 5. С. 104—119
 Молодин В. И., Мыльникова Л. Н., Нестерова М. С., Ненахов Д. А., Селин Д. В., Борзых К. А. Новые данные о домостроительстве и организации жилого пространства у носителей кротовской культуры // Проблемы археологии этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск : ИАЭТ СО РАН, 2014. Т. XX. С. 223—226
 Соболев В. И., Панфилов А. Н., Молодин В. И. Кротовский могильник Абрамово-11 в Центральной Барабе // Культурные и хозяйственные традиции народов Западной Сибири. Новосибирск, 1989. С. 37—51
 Стефанова Н. К. Кротовская культура в Среднем Прииртышье // Материальная культура древнего населения Урала и Западной Сибири. Вопросы археологии Урала. Свердловск : Изд-во УрГУ, 1998. Вып. 19. С. 53—75
 Сте­фа­нов В. И., Сте­фа­но­ва Н. К. К во­про­су о свя­зях на­се­ле­ния За­ура­лья и Сред­не­го При­ир­ты­шья в до­ан­д­ро­нов­ский пе­ри­од // Вест­ник ар­хео­ло­гии, антрополо­гии и эт­но­гра­фии. 2001. № 3

Примечания 

Археологические культуры Азии
Археологические культуры России
История Омской области
История Новосибирской области